Hillview ou Hill View peut faire référence à :

Lieux 

 Hillview sur l'île de Terre-Neuve.

 États-Unis
 Hillview, un village du comté de Greene dans l'Illinois.
 Hillview (Kentucky)